

Южна — присілок, Підосиновський район, Кіровська область
 Южна — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Южне (значення)
 Южний